Джон де Вер ():
 Джон де Вер, 7-й граф Оксфорд (1312—1360) — английский аристократ, английский капитан, участник Столетней войны.
 Джон де Вер, 12-й граф Оксфорд (1408—1462)
 Джон де Вер, 13-й граф Оксфорд (1442—1513) — английский аристократ и военачальник, лорд-адмирал Англии, первый капитан королевской гвардии.
 Джон де Вер, 14-й граф Оксфорд (1457—1526)
 Джон де Вер, 15-й граф Оксфорд (1482—1540)
 Джон де Вер, 16-й граф Оксфорд (1516—1562)